Де́рево бессме́ртия:

 в индийской мифологии — белый Хаома (Сома) ( = ) из «Ригведы» и «Авесты».
 в христианстве — Древо жизни, чьи плоды дарили бессмертие вкушавшему ();
 кораническое видение дерева бессмертия () — .

См. также 
 Древо жизни (значения)
 Эц Хаим (значения)
 
 Бессмертие

Примечания